RHI steht für:
 Range-Height-Indicator, siehe Radarschirm
 RHI AG, ehemaliges österreichisches Unternehmen, nunmehr:
 RHI Magnesita, brasilianisch-österreichisches Unternehmen
 Roller Hockey International, ehemalige nordamerikanische Inlinehockey-Liga
 RHI Entertainment, früherer Name des Film- und Fernsehproduktionsunternehmens Sonar Entertainment
 Robert Half International, US-Unternehmen
 Route Health Injection

Rhi ist der Name folgender Personen:
 Hanho Rhi (1895–1960), südkoreanischer Unternehmer und Judopionier in der Schweiz

RHI